Сен-Бонно́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 135 км на захід від Діжона, 31 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Бонно на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бонно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр